Révy ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelie Révy (1879–1957), Opernsängerin (Sopran), Musikerin, Geigerin, Intendantin und Gesangspädagogin 
 Déborah Révy (* 1987), französische Schauspielerin
 Karl Julius Heinrich Revy (1883–1849), alias Heinrich von Greißing, Maler und Bildhauer
 Richard Révy (1885–1965), ungarisch-US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur